Aida oder Aïda steht für:
 Aida (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Aida (Unternehmen), Wiener Café- und Konditoreikette
 Aida (Okayama), Stadt in Japan
 Aida-gun (Okayama), Landkreis in der Präfektur Okayama in Japan
 Aida (Flüchtlingslager), Flüchtlingslager in Bethlehem
 (861) Aïda, Asteroid des Hauptgürtels
 Aida (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Aida (Gewebe), Ajourgewebe, vor allem als Strickgrund verwendet
 Tatort: Aida, 337. Episode der Fernsehserie Tatort
 S.S. Aida, im Roten Meer gesunkenes Dampfschiff, siehe Brother Islands (Tauchgebiet) #Aida

Kunst und Kultur:
 Aida (Film, 1911), amerikanischer Stummfilm von Oscar Apfel und J. Searle Dawley
 Aida (Film, 1953), italienischer Musikfilm von Clemente Fracassi
 Aida (Film, 1987), schwedischer Opernfilm von Claes Fellbom 
 Aida (Film, 2015), marokkanisches Filmdrama von Driss Mrini 

 Aida (Musical), Musical von Elton John und Tim Rice (UA: 1998)
 Aida (Oper), Oper von Giuseppe Verdi (UA: 1871)

Personen:
 Hideaki Aida (* 1943), japanischer Ruderer
 Masae Aida (1920–2015, Künstlername Setsuko Hara), japanische Schauspielerin
 Miriam Aïda (* 1974), schwedische Jazzsängerin
 Aquirax Aida (1946–1978), japanischer Jazzautor und Musikproduzent
 Aida Mitsuo (1924–1991), japanischer Dichter und Kalligraph
 Aida Spiegeler Castañeda (* 1994), deutsche Politikerin
 Aida Tsunao (1914–1990), japanischer Dichter
 Aida Yasuaki (1747–1817), japanischer Mathematiker
 Yuki Aida (* 1998), japanischer Fußballspieler

AIDA steht für:
 AIDA Cruises, Kreuzfahrtmarke der Carnival Corporation & plc.
 ursprünglicher Name der späteren AIDAcara, heute Astoria Grande
 Namensanfang der Kreuzfahrtschiffe AIDAaura, AIDAbella, AIDAblu, AIDAcosma, AIDAdiva, AIDAluna, AIDAmar, AIDAmira, AIDAnova, AIDAperla, AIDAprima, AIDAsol, AIDAstella, AIDAvita, sowie der Karnika, ehemals AIDAblu
 AIDA64, Computer-Diagnose-Tool

Abkürzungen:
 A.I.D.A., niederländisches Trance-Projekt, siehe Rank 1
 Aminodihydroindendicarbonsäure
 Anstalt in der Anstalt (AidA), Grundlage der deutschen Abwicklungsanstalten (Bad Bank für Landesbanken), siehe Finanzmarktstabilisierungsfortentwicklungsgesetz #Abwicklungsanstalt
 Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München (a.i.d.a.), Verein zur Dokumentation rechtsextremer Aktivitäten
 Asteroid Impact & Deflection Assessment, ESA-NASA-Mission zum Asteroiden (65803) Didymos
 Association internationale de défense des artistes de la répression dans le monde, siehe Internationale Vereinigung zur Verteidigung verfolgter Künstler überall auf der Welt
 Association Internationale pour le Dévelopement de l’Apnée, internationaler Wettkampf-Verband der Apnoetaucher, siehe AIDA International
 Attention – Interest – Desire – Action, Werbewirksamkeitsmodell, siehe AIDA-Modell
 Aufbruch in den Alltag (AidA), Reihe des Hessischen Rundfunks, siehe Dolles Dorf #Geschichte

Abkürzung